Adieu Paris est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Adieu Paris (film, 1952), film français réalisé par Claude Heymann ;
 Adieu Paris (film, 2013), film allemand réalisé par Franziska Buch ;
 Adieu Paris (film, 2021), film français réalisé par Édouard Baer ;

Musique 
 Adieu Paris, chanson du groupe Les Fils de joie sortie en 1982.

Homonymie de titre